Pavlok je příjmení více osob:

 Bohumil Pavlok (1922–2002) – český spisovatel, básník, překladatel, literární kritik a pedagog
 František Pavlok (1865–1928) – byl rakouský a český politik